Damallsvenskan 2002 i fotboll spelades 20 april-26 oktober 2002. Serien hade 22 omgångar. Lag 11-12: nedflyttning. Seger = 3 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng.

Lagen

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Externa länkar 
Resultaten i Damallsvenskan 2002 på fotbollförbundets hemsida

Fotboll i Sverige 2002
2002
Fotbollssäsongen 2002